George Villiers (1592-1628) Engels adellijk persoon en hofheer, 1e hertog van Buckingham
 George Villiers (1628-1687), Brits politicus, 2e hertog van Buckingham
 George Villiers (1735–1805), Brits politicus en 'peer', 4e graaf van Jersey
 George Villiers (1800-1870), Brits politicus en diplomaat, 4e graaf van Clarendon
 George Villiers (1877-1955), Brits politicus, 6e graaf van Clarendon